Кокораки — фамилия:

 Кокораки, Андрей Христофорович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 6121; 3 декабря 1839.
 Кокораки, Артемис — греческий фигурист.
 Кокораки, Егор Христофорович — Георгиевский кавалер; подполковник; 1835 (в кавалерских списках отсутствует, но этот орден показан в послужном списке).
 Кокораки, Николай Христофорович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 6623; 5 декабря 1841.